Osoby o tym nazwisku:
 Edwin Ozolin – rosyjski lekkoatleta
 Nikołaj Ozolin – radziecki lekkoatleta